Pirelli — транснаціональна багатопрофільна компанія зі штаб-квартирою в Мілані. Широко відома, як один з найбільших у світі виробників автошин та інших гумово-технічних виробів.

Відомі особи з прізвищем Піреллі:
 Альберто Піреллі, (1882–1971) — італійський підприємець, молодший син Джованні Піреллі
 Альберто Піреллі, (*1954) — італійський підприємець, син Леопольдо Піреллі
 Джованні Батіста Піреллі, (1848–1932) — італійський, інженер, підприємець і політик, засновник однойменної фірми Піреллі
 Еллі Піреллі, (1934–2007) — німецька співачка та акторка.
 Леопольдо Піреллі — молодший син Альберто Піреллі, онук Джованні Піреллі, останній представник династії Піреллі, який очолював концерн Pirelli
 Лідія Піреллі, (*1976) — німецька порнозірка
 П'єро Піреллі — старший син Джованні Піреллі, президент футбольного клубу Мілан у 1909-1928 роках. 
 Піксі Піреллі () — псевдонім ірландської письменниці і акторки Кейт Томпсон

Див. також:
 Календар Піреллі — щорічне ексклюзивне видання фірми Pirelli
 Вежа Піреллі — перший італійський хмарочос, будівля штаб-квартири Pirelli
 Серія Pirelli Star Driver — спільний проект фірми Pirelli і ФІА для підтримки талановитих автогонщиків.

Італійські прізвища